L72 ou L.72 est un sigle qui peut faire référence à :

 Albatros L.72, un avion de transport allemand de l'entre-deux-guerres ;
 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, d'après la classification internationale des maladies ;
 ORP Kujawiak (L72), un destroyer d’escorte de la marine polonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres